Баюрово — топонимы в России

 Баюрово — упразднённая деревня в Пермском крае, Карагайский район, Карагайский сельсовет.
 Баюрово — упразднённая деревня, входила в Лапустинский сельсовет, Ленинградской области.